Tapso – antica città, forse fondazione cartaginese, nell'odierna Tunisia
Tapso (Thapsos) – sito protostorico nei pressi di Priolo Gargallo (provincia di Siracusa, Italia)
Tapso – villaggio della Provincia di Catamarca (Argentina)
Tapso – personaggio della serie Pokémon